Дарио Вуичевич (; ) — хорватский футболист боснийского происхождения, выступавший на позиции полузащитника.

Биография

Ранние годы 
Вуичевич родился в Сараево, тогда ещё части СФРЮ, позже его семья бежала в Гронау (Германия) недалеко от голландской границы, чтобы избежать Боснийской войны. Здесь Дарио занимался футболом в Эмсдеттене и Гельзенкирхене.

Клубная карьера 
После 2 сезонов игры за молодёжный состав «Твенте» Вуичевич в 2009 году был переведён в основной. В январе 2011 года был отдан в аренду в ВВВ-Венло, за который принял участие в 15 матчах. Летом 2012 года перешёл в «Хераклес».

На протяжении карьеры Вуичевича настигают постоянные травмы.

Карьера в сборной 
С 2010 по 2011 года провёл 8 матчей за молодёжную сборную Хорватии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Хераклес»
Иммигранты Германии